Das Adelaide International I 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Adelaide. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 3. bis 9. Januar 2022 im Memorial Drive Park statt.

Titelverteidigerinnen waren Iga Świątek im Einzel sowie die Paarung Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Adelaide International I 2022 fand vom 2. bis 3. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Adelaide